"Elevator" (single de Flo Rida)
 "Elevator" (single de Eminem)
Elevator Girl, telefilme (2010) com Lacey Chabert
Elevator Action, jogo eletrônico

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema